Реа́л Мадри́д ():
 «Реал Мадрид» — испанский баскетбольный клуб из Мадрида
 «Реал Мадрид» — испанский футбольный клуб из Мадрида
 «Реал Мадрид» — испанский женский футбольный клуб из Мадрида

См. также 
 «Реал Мадрид Кастилья» — дочерняя команда ФК «Реал Мадрид»
 «Реал Мадрид C» — футбольный клуб, являвшийся второй резервной командой ФК «Реал Мадрид»